Borgo (Haute-Corse), francia község
Borgo (Róma), római városrész